Scharner ist der Familienname folgender Personen:

 Benedict Scharner (* 2005), österreichischer Fußballspieler
 Daniel Scharner (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Paul Scharner (* 1980), österreichischer Fußballspieler